Die Bank Alfalah Pakistan Open 2002 fanden vom 18. bis 27. März 2002 in Lahore, Pakistan, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2001/02 und gehörte zur Wertungskategorie Super Series Gold. Es war mit 105.000 US-Dollar dotiert.

Sieger der letzten Austragung in der Saison 1999 war Peter Marshall, der zwischenzeitlich seine Karriere beendet hatte. Das Endspiel gewann der an Position drei gesetzte Jonathon Power gegen den topgesetzten Peter Nicol mit 15:10, 13:15, 15:10 und 15:14.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2001/02
Squashturnier in Lahore